Янова — многозначный термин.

Фамилия 
Женская фамилия:
 Янова, Варвара Поликарповна (1890—1943) — российская и французская актриса театра и кино.
 Янова, Вера Павловна (1907—2004) — российский художник, живописец.

Топоним 
 Янова — другое название посёлка Янов.
 Янова Долина — прежнее название села Базальтовое.
 Янова Легота — деревня в Словакии.

См. также 
 Янов
 Яново